Coghen ist der Familienname von

 Juan Luis Coghen (* 1959), spanischer Hockeyspieler
 Mercedes Coghen (* 1962), spanische Hockeyspielerin
 Piotr van der Coghen (* 1953),  polnischer Politiker